Glaus ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Glaus (1891–1970), Schweizer Psychiater
 Alfred Glaus-Thun (1890–1971), Schweizer Maler und Grafiker
 Daniel Glaus (* 1957), Schweizer Organist und Komponist
 Gaspard Glaus (* 1957), Schweizer Jazzmusiker
 Gilbert Glaus (* 1955), Schweizer Radrennfahrer
 Marlies Glaus-Oberholzer (* 1958), Schweizer Skifahrerin
 Otto Glaus (1914–1996), Schweizer Architekt

Siehe auch:

 Klaus
 Claus
 Clauss
 Klauss